

Могильовське сільське поселення — сільське поселення, район імені Лазо, Хабаровський край
 Могильовське сільське поселення — сільське поселення, Кувшиновський район, Тверська область